Слепынин — фамилия. Известные носители:

 Слепынин, Олег Семёнович (род. 1955) — литератор.
 Слепынин, Семён Васильевич (1924—2001) — русский писатель-фантаст.